

Geografia 
Forcellini – gruppo montuoso italiano

Persone 
Christian Forcellini – dirigente sportivo, ex tennista ed ex atleta sammarinese
Egidio Forcellini – lessicografo e latinista italiano
Marco Forcellini – poeta, letterato e magistrato della repubblica di Venezia
Roberto Forcellini – ex nuotatore italiano